Ми́рновский сельский совет (, ) — административно-территориальная единица в Симферопольском районе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР.

Решением Крымоблисполкома от 8 сентября 1958 года № 133 населённому пункту при совхозе «Красный» присвоено название посёлок Мирное, в том же году он был повышен до села и Каховский сельсовет переименован в Мирновский с центром в селе Мирное.

Население по переписи 2001 года составило около 10 630 человек.

К 2014 году сельсовет состоял из 4 сёл:
 село Мирное
 село Богдановка
 село Белоглинка
 село Грушевое

С 2014 года на месте сельсовета находится Мирновское сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
  Мирновский сельсовет на сайте Верховной рады Украины 
 Мирновский сельсовет
 
 Мирновский сельский совет официальный сайт

Сельские советы Симферопольского района